Lane steht für:

 ein männlicher Vor- sowie Familienname, siehe Lane (Name)
 ein Datenübertragungskanal, siehe PCI Express

Lane ist der Name folgender Orte:
 USA
 Lane (Idaho), gemeindefreies Gebiet im Kootenai County, Idaho
 Lane (Illinois), gemeindefreies Gebiet im DeWitt County, Illinois
 Lane (Kalifornien)
 Lane (Kansas), Stadt (City) im Franklin County, Kansas
 Lane (Nebraska), gemeindefreies Gebiet im Douglas County, Nebraska
 Lane (North Carolina)
 Lane (Ohio), Stadt (City) im Lake County, Ohio
 Lane (Oklahoma), gemeindefreies Gebiet und census-designated place im Atoka County, Oklahoma
 Lane (South Carolina), Stadt (Town) im Williamsburg County, South Carolina
 Lane (South Dakota), Stadt (Town) im Jerauld County, South Dakota
 Lane (Tennessee), Stadt (City) im Dyer County, Tennessee
 Lane (Texas), Stadt (City) im Wharton County, Texas

Europa
 Lane, wallonischer Name von Lasne, Gemeinde in der Provinz Wallonisch Brabant in Belgien

Lane ist der Name folgender Flüsse:

 Lane (Artuby), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Artuby
 Lane (Authion), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Authion
 Mick Lane (* 1926), irischer Rugby-Union-Spieler
 Petit Lane, Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Authion
 Lane, wallonischer Name der Laan, Fluss in Belgien

Lane ist außerdem der Name von:

 Lois Lane, eine weibliche Comicfigur
 Loïs Lane, eine niederländische Band
 Lane-Emden-Gleichung zur Beschreibung der Struktur einer selbstgravitierenden Kugel
 LANE, eine Konferenz (Laser Assisted Netshape Engineering)
 Lane-Plateau, Hochebene in der Ross Dependency, Antarktika

Lane ist Teil folgender Firmierungen:
 Lane Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Lane Light Car Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Lane & Daley Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Lane County, Verwaltungseinheiten
 Mac Lane
 Laine
 Layne